A edição de 1992/1993 da Taça dos Clubes Vencedores de Taças foi vencida, pela primeira vez, pelos italianos do Parma AC que, na final, derrotaram os belgas do Royal Antwerp FC por 3-1. Esta edição da competição foi alargada a novos países, a maioria provenientes da antiga União Soviética e da Jugoslávia.

O representante português, o Boavista FC, foi eliminado na 2.ª Eliminatória pelos futuros vencedores da competição do Parma AC.

Pré-eliminatória

Esquema

Primeira Eliminatória 

1Royal Antwerp FC venceu a eliminatória no desempate por penáltis por 3-1

Segunda Eliminatória

Quartos-de-Final

Meias-Finais

Final 

1992 no futebol
1993 no futebol
Edições da Taça dos Clubes Vencedores de Taças